OMF steht als Abkürzung für:
 Oberleitungs- und Montagefahrzeug, siehe Liste der Lokomotiv- und Triebwagenbaureihen der Deutschen Bahn #Bahndienstfahrzeuge
 Oberschwäbische Metallwarenfabrik, Hersteller von Kochgeschirr, siehe Silit
 Object Module Format, Objekt-Datei-Format, ursprünglich von Intel entwickelt
 One Must Fall, Computerspiel-Serie
 Open Media Framework, Dateiformat für den Austausch von digitalen Medien zwischen Softwareanwendungen
 Open Source Metadata Framework, Sammlung von Java-basierten Bibliotheken und Tools für Software-Entwickler
 Opposing Military Forces, gegnerische Truppen in der militärischen Fachsprache der NATO
 Oracle Managed Files, Dateiverwaltung von Oracle
 Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft, von Carlo Schmid geprägter Begriff, siehe BRD #Rechtsextreme Verwendung
 Osteomyelofibrose, Erkrankung des Knochenmarks
 Overseas Missionary Fellowship, evangelikales Missionswerk, siehe OMF International
 Relocatable Object Module Format, standardisiertes Dateiformat für ausführbare Dateien

OMF